Шемяк:

 Шемяк — село в Уфимском районе Башкортостана.
 Шемяк — река в России, протекает в Республике Башкортостан.